Obornjača je lahko: 
 Obornjača, Ada (naselje v Srbiji)
 Obornjača, Bačka Topola (naselje v Srbiji)